

Persone 
 Alice Torriani (1984) – attrice e scrittrice italiana
 Elio Torriani (1922) – ex calciatore italiano
 Gianello Torriani, noto anche come Gianello Torresani o Juanelo Turriano (1500-1585) – orologiaio, matematico e inventore italiano naturalizzato spagnolo
 Giuseppe Torriani (1904-1942) – calciatore italiano
 Iris Torriani (...) – fisica argentina
 Leonardo Torriani (1559-1628) – ingegnere, architetto e storico italiano naturalizzato spagnolo
 Maria Antonietta Torriani (1840-1920) – scrittrice italiana
 Mario Torriani (...–1928) – calciatore italiano
 Napo Torriani o Napoleone Torriani oppure Napoleone della Torre (...-1278) – un condottiero italiano
 Orazio Torriani (1578-1657) – architetto italiano
 Richard Torriani, noto anche come Bibi Torriani o Riccardo Torriani (1911-1988) – hockeista su ghiaccio, slittinista e allenatore di hockey su ghiaccio svizzero
 Vico Torriani (1920-1998) –  cantante, attore e conduttore televisivo svizzero di origini ticinesi
 Vincenzo Torriani (1918-1996) – dirigente sportivo italiano

Storia di famiglia 
 Torriani – famiglia della nobiltà lombarda che dominò la Lombardia e larga parte dell'Italia Settentrionale tra il XII e XIV secolo